Leonore (opera),  enige opera van Beethoven, de titel werd veranderd in Fidelio
Leonore (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Eleonora, een voornaam waar Leonore van is afgeleid
 Gravin Leonore